Müntz steht für:

  veraltete Schreibweise für das Wort „Münze“, das verschiedene Bedeutungen haben kann: siehe Münze (Begriffsklärung)

 Achille Müntz (1846–1917), französischer Agrochemiker
 Chaim Müntz (1884–1956), polnischer Mathematiker („Müntz–Szász Theorem“, „Müntz-Raum“)
 Eugène Müntz (1845–1902), Pariser Kunsthistoriker; Professor und Bibliothekar an der École des Beaux-Arts in Paris
 Guido von Müntz (* 1831), preußischer Verwaltungsjurist und Landrat des Kreises Rees
 Johann Heinrich Müntz (1727–1798), Schweizer Porträt- und Landschaftsmaler, Architektur-Zeichner, Radierer, Architekt und Gartengestalter
 Klaus Müntz (1932–2015), deutscher Pflanzenphysiologe und Züchtungsforscher
 Müntz (Titz), ein Ortsteil der Gemeinde Titz im Nordosten des Kreises Düren (Nordrhein-Westfalen)
 Synagoge Müntz im Titzer Ortsteil Müntz im Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Münz
 Muenz